Бородинск— село в Ташлинском районе Оренбургской области, административный центр и единственный населённый пункт Бородинского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 21 километр по прямой на юг-юго-восток от районного центра села Ташла.

История 
Село Бородинск было основано в 1743 году. Названо так по фамилии атамана Бородина.

Население 

Постоянное население составляло 575 человек в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района